

Anno 
 299 o 299 a.C.

Codici 
 299 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bosscha Observatory, di Lembang, sull'isola di Giava, in Indonesia

Matematica 
 299 – numero